Попов, Алексей Андреевич (1897, Тамбовская губерния —  1988, Краснодон) — советский шахтёр, бригадир забойщиков шахты № 2 треста «Краснодонуголь». Кавалер орденов Красной Звезды, Ленина, Трудового Знамени.

Биография 
Попов, Алексей Андреевич родился  в крестьянской семье деревни  Отъясы Моршанского уезда    Тамбовской губернии.

Трудовую деятельность начал в 1910 году батраком,  сезонным наёмным работником. С 1913, в течение почти трёх лет, работал катальщиком на шахтах Донбасса, откуда был призван на империалистическую войну, служил с 1916 по 1918 годы. В революционные годы вступил в ряды Красной Армии, в которой находился с 1918 по 1921 годы. После гражданской войны работал плотником лесного хозяйства, затем с 1923 по 1925  —  зарубщиком рудника Боково-Антрацитовский Луганского округа, в 1925 году поступил на Сорокинский рудник забойщиком, вскоре  был назначен начальником участка шахты №4.

Проявив себя замечательным организатором, в 1930 году, принял участие в массовом движении за ударный, высокопроизводительный труд, и в числе одних из первых Сорокинских шахтёров был удостоен знака  «Ударник».  Его бригада, включившаяся  в Стахановское движение,  систематически перевыполняла  нормы производительности труда на 300-370 процентов.  За ударный труд коллектив шахты избирает Попова А. А. делегатом  Первого  Вседонецкого  слёта стахановцев, состоявшегося 7-10 января 1936 г. в городе Сталино (теперь Донецк). 

В годы Великой Отечественной войны пошёл в народное ополчение, зачислен в ряды Красной армии, призванный Сосновским РВК Тамбовской  области.  Согласно архивным данным ЦАМО — в действующей армии с 17 марта 1942 года, в начале мл. лейтенант 786 стрелкового полка  155 стрелковой дивизии, затем  старший лейтенант, командир транспортной роты 1197 стрелкового полка 360 стрелковой дивизии 1-й Ударной армии Сухопутных войск РККА. За проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчиками был удостоен военного ордена Красной Звезды и медали За боевые заслуги.    

После демобилизации из Советской армии в сентябре 1945 года возвратился в Краснодон. Вновь стал работать на шахте 2-4 бригадиром забойщиков.  Первую послевоенную пятилетку закончил за три года... В 1961 году  — знатный краснодонский стахановец, ветеран труда Алексей Андреевич Попов, вышел на пенсию по возрасту, но, по прежнему, оставался в строю, вёл общественную работу: несколько раз избирался депутатом Краснодонского горсовета, в то же время являясь председателем уличного комитета.

Умер в 1988 году в Краснодоне, похоронен на городском кладбище.

Награды, звания 
 Орден Ленина
 Медаль Серп и Молот 
 Орден Красной Звезды (22.04.1945).
 Медаль «За боевые заслуги» (18.12.1944).
 Орден Отечественной войны I степени (06.04.1985).
 Почётный гражданин Краснодона (1964).

Примечания 

Кавалеры ордена Красной Звезды 
Кавалеры ордена Ленина 
Кавалеры ордена Трудового Красного Знамени
Депутаты городских советов Украинской ССР